Лердо има више значења:

 Лердо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Лердо (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лердо (Лердо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику